Scampa ist der Familienname folgender Personen:
 Carmelo Scampa (* 1944), Bischof von São Luís de Montes Belos

Scampa bezeichnet ferner:
 Scampa, römischer Name von Elbasan, Albanien
Titularbistum Scampa, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche